Le terme de traité de Rio de Janeiro peut se référer au :

traité de Rio de Janeiro signé en 1825, par lequel le Portugal reconnait l'indépendance du Brésil;
traité de Rio de Janeiro signé en 1828, qui établit l'indépendance de l'Uruguay;
traité de Rio de Janeiro signé en 1909, qui définit les frontières actuelles de l'État brésilien d'Acre;
traité interaméricain d'assistance réciproque signé en 1947.